Molekulska formula -{C16H14O6}- se može odnositi na:

 Dihidrokaempferid
 Haematoksilin
 Hesperetin
 Homoeriodiktiol
 Sterubin
 Tunberginol E